Il doppio femminile del Canada Masters 2003 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2003.

Virginia Ruano Pascual e Paola Suárez erano le detentrici del titolo, ma hanno perso nel 2º turno contro Jelena Dokić e Corina Morariu.

Svetlana Kuznecova e Martina Navrátilová hanno battuto in finale 3–6, 6–3, 6–1, María Vento-Kabchi e Angelique Widjaja.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (secondo turno)
 Cara Black /  Elena Lichovceva (secondo turno)
 Daniela Hantuchová /  Janette Husárová (quarti di finale)
 Svetlana Kuznecova /  Martina Navrátilová (campionesse)

 Elena Dement'eva /  Lina Krasnoruckaja (quarti di finale) 
 Liezel Huber /  Magdalena Maleeva (semifinale) 
 Émilie Loit /  Nicole Pratt (quarti di finale) 
 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Masters 2003